'Salomon se poate referi la:

Oameni 
 Salomon Kalou, jucător de fotbal ivorian
 Salomon Wininger
 Salomon Gessner
 Isacovici Salomon, scriitor și supraviețuitor al Holocaustului
 Salomon Bochner, matematician american de origine austro-ungară
 Salomon August Andrée, inginer norvegian
 Michael Schmidt-Salomon, scriitor german ateu cunoscut prin activitatea publicistică
 Aaron Salomon Gumperz

Locuri 
 Pont-Salomon, comună în departamentul Haute-Loire, Franța

Companii 
 Salomon Group, companie producătoare de echipament sportive